Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1986 (offiziell: 1986 Asian Championship for Women), die elfte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 1. und 8. Juni 1986 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Chinesische Basketballnationalmannschaft, die zum zweiten Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Zunächst wurden in einer Vorrunde die Teilnehmer für die spätere Finalrunde ermittelt. Die Mannschaften wurden in der Vorrunde zunächst in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften eingeteilt. Dort spielte jede Mannschaft gegen die andere Mannschaften der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass pro Mannschaft vier Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die drei punktbesten Mannschaften einer Gruppe zogen in die Finalrunde ein, wohingegen die anderen Mannschaften in eine Platzierungsrunde einzogen. Sowohl in der Final- wie auch in der Platzierungsrunde wurde das Ergebnis gegen den Gegner aus der eigenen Vorrundengruppe mit hinzugezählt. Gespielt wurde wie auch in der Vorrunde in Form einer Gruppenphase. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die punktbeste Mannschaft der Finalrunde wurde Asienmeister der Damen 1986.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde um die Plätze sieben bis zehn

Finalrunde

Abschlussplatzierung 

Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 1986 in der Sowjetunion.

Weblinks 
 1986 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1986
Asienmeisterschaft der Damen 1986
Asienmeisterschaft der Damen 1986
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur
Frauenbasketballwettbewerb